Fools for Luck – film del 1917 diretto da Lawrence C. Windom
 Fools for Luck – film del 1928 diretto da Charles Reisner